Алю́торский язы́к относится к чукотско-корякской ветви чукотско-камчатской семьи языков.

Социолингвистическая ситуация 
Алюторцы — коренные жители северной части Камчатки. Алюторский язык является бесписьменным и одновременно исчезающим языком России (в 70-е годы жители камчатского посёлка Вывенка моложе 25 лет не знали материнского языка. Последние годы в школе пос. Вывенка ведётся преподавание родного языка).

Алюторским языком по данным переписи 2010 владеют 25 человек в России, в том числе 2 человека — 2 коряка — в бывшем Корякском автономном округе Камчатского края.

В газете «Абориген Камчатки» регулярно публикуются материалы на алюторском языке.

Письменность 
Официально письменность для алюторского языка не создавалась. Газета «Абориген Камчатки», публикующая материалы на алюторском языке, использует следующий алфавит:

Генеалогическая и ареальная характеристика 
В чукотско-камчатских языках различают чукотско-корякскую ветвь (все языковые разновидности, кроме ительменского языка) и ительменскую ветвь. К чукотско-корякской ветви относятся чукотский язык, представленный рядом близких диалектов, и несколько «языков-диалектов», прежде объединяемых под названием «корякский язык». Корякские языки-диалекты делятся на диалекты кочевых (в смысле исторического происхождения) коряков (чавчувенов, от корякского cawcəw 'богатый оленями') и диалекты (полу)оседлых коряков (нымыланов, от корякского nəməlʔən 'поселянин'). Такое традиционное деление согласуется с данными сравнительно-исторических исследований, согласно которым все чукотско-корякские языки можно разделить на три группы:
 r-диалекты (чукотский язык);
 j-диалекты (диалекты кочевых коряков — чавчувенский, апукинский, паренский, каменский, итканский, керекский);
 t-диалекты (диалекты оседлых коряков — собственно алюторский, паланский, карагинский).

До 1958 г. алюторский считался диалектом корякского, пока П. Я. Скорик не предложил выделить его в качестве отдельного языка. На то есть причины — понимание между носителями алюторского и корякского языков значительно затруднено, а порой и невозможно.

Типологическая характеристика

Степень свободы выражения грамматических значений 
Полисинтетизм:

Характер границы между морфемами 
Агглютинация префиксально-суффиксального типа:

Тип ролевой кодировки в предикации 
Эргативный (В полиперсонном спряжении — трёхчленный):

Базовый порядок слов 
Вариативный, часто затруднительно указать, какой порядок является базовым. В глагольных предложениях наиболее частотны порядки SVO и VSO:

Фонология

Гласные 
Алюторские гласные образуют типичную треугольную систему, они описываются признаками ряда, подъёма и лабиализованности. В этой системе особняком стоит гласный [ə]: это сверхкраткий гласный, он противопоставлен всем остальным — полным гласным — как по длительности, так и по функциям.

Комментарий

1. Задний ряд представлен лабиализованными гласными: u лабиализовано сильно, а o умеренно.

2. Гласный ə характеризуется как гласный центрального ряда среднего подъёма, но его основной вариант несколько ниже по подъёму, чем e и o.

3. Кроме того, А. Е. Кибрик и др. разделяют гласные на краткие и долгие по долготе.

Согласные 
В алюторском языке имеется 18 согласных.

Ударение 
Ударение в алюторском языке автоматически ставится на второй слог от начала слова. Но оно не может падать на последний слог, то есть в двухсложных словах ударение переносится на первый слог. Также ударение не ставится на открытый слог, заканчивающийся на гласный . В случае, когда в двусложных словах первый слог заканчивается на , как правило, добавляется третий слог и тогда ударение ставится на второй слог.

Примеры: mí-məl 'вода', qə-lá-vul 'муж', pə-lá-kəl-ŋən 'один сапог из пары торбасов', tá-wə-ja-tək 'кормить'.

Слоговая структура слова 
Алюторский язык характеризуется чёткой слоговой структурой слова. Главное свойство правильной слоговой структуры состоит в следующем: слово может содержать только слоги вида CV и CVC. На это свойство накладывается единственное ограничение: слоги с долгими гласными всегда открытые. Таким образом, реально встречаются слоги: Cə, CVкратк., CVдолг., CəC, CVкратк.C.

Примеры слогового деления алюторских словоформ: vi-tá-tək 'работать', tíl-mə-til 'орёл', ʔit-ʔən 'кухлянка'. Границы словоформ в алюторском языке всегда совпадают со слоговыми границами.

Морфология 
В алюторском языке выделяются следующие части речи: существительное, прилагательное, числительное, местоимение, глагол, причастие, наречие, служебные слова (послелоги, союзы, частицы).

Существительное 
Существительное характеризуется категориями числа, лица, падежа и определённости.

Категория числа имеет 3 граммемы: единственное, двойственное и множественное.

Категория падежа имеет следующие 11 значений: номинатив, эргатив, локатив, датив, латив, пролатив, контактив, каузалис, экватив, комитатив, ассоциатив.

Граммемы падежа и числа (в тех формах где число кодируется) выражаются в составе одного аффикса. В большинстве своём это суффиксы, и только окончания комитатива и ассоциатива выражаются циркумфиксами.

По способу образования падежно-числовых форм все алюторские существительные делятся на три группы, которые обслуживаются двумя склонениями.

К первой группе относятся существительные, обозначающие не-человека. К основам таких существительных присоединяются падежные показатели 1-го склонения. Характерной особенностью этого склонения является различения числа только в номинативе, в остальных же падежах число не различается (но оно иногда отражено в глагольном согласовании и/или может быть восстановлено по контексту).

Ко второй группе относятся имена собственные и термины родства, обозначающие старших родственников. К основам таких существительных присоединяются падежные показатели 2-го склонения. Характерной особенностью этого типа является различение числа не только в номинативе, но и в формах других падежей.

К третьей группе относятся прочие существительные, обозначающие человека. Эти существительные могут склоняться как по 1-му, так и по 2-му склонению. Контекстные факторы выбора склонения для существительных третьей группы не уточнены.

Комментарий

1. Варианты окончаний, выбор между которыми обусловлен фонетическим контекстом, разделены косой чертой. Факультативные варианты разделены тильдой.

2. Показатели номинатива единственного числа зависят от конкретной основы, к которой они присоединяются; тип номинатива указывается для существительного в словаре.

Основные функции падежей 
 Номинатив является чисто синтаксическим падежом. Он обозначает гиперроль абсолютива. Номинатив является также назывной формой существительного. Номинатив, кроме того, употребляется в значении вокатива.
 Эргатив употребляется для обозначения:
 актанта с гиперролью агентива;
 роли инструмента;
 синтаксически пониженного актанта при антипассиве.
 Локатив употребляется для обозначения:
 эссивного и лативного пространственных значений;
 сильноуправляемых периферийных актантов.
 Датив употребляется для обозначения:
 роли Адресата действия;
 роли бенефактива;
 объекта, к которому направлено движение (соответствует значению аллатива);
 смещённого актанта из позиции абсолютива, часто с ролью стимула при экспериенциальных глаголах.
 Латив усиливает лативное значение локатива и имеет значение движения с достижением конечной цели.
 Пролатив выражает направительное значение 'движение вдоль', а также элативное значение 'движение от'.
 Экватив употребляется в значении 'такой как X', 'в качестве X-а', обычно при глаголах типа 'становиться (кем-либо)', 'превращаться (в кого-либо)', 'работать (кем-либо)' и др.
 Контактив имеет значение контакта с соответствующим объектом.
 Каузалис имеет значение причины/мотива реализации действия.
 Комитатив обозначает дополнительного соучастника события, имеющего ту же роль, что и основной участник; показатели комитатива различаются по склонениям.
 Ассоциатив обозначает дополнительного участника события, имеющего другую, периферийную роль по отношению к основному участнику; ассоциатив в склонении существительного засвидетельствован только для слов первого склонения, причём обычно неодушевлённых.

Категория лица 
Категория лица имени существительного выражается личными показателями, совпадающими с личными местоимениями. В двойственном и множественном числе личные показатели ставятся непосредственно после основ существительных. В первом и втором лицах единственного числа между основой существительного и показателем вставляется j. Если основа оканчивается на согласный, вставляется i. Третье лицо не имеет специальных форм личных показателей. Личные показатели употребляются только в номинативе. В косвенных падежах они заменяются падежными показателями.

 …ʡopta am-ʡujamtawilʔ-ə-muru («Все же мы люди»);
 japlə=q ʡujamtawilʔ-iɣəm («А я ведь человек»).

Числительное 
Числительные делятся на три группы: простые, сложные и составные. К простым числительным относятся числительные от одного до пяти, десять и двадцать. К сложным — числительные от шести до девяти, а также круглые десятки, кроме двадцати. К составным — все остальные числительные.

Глагол 
Глагольные формы можно разделить на два класса: финитные (спрягаемые) и нефинитные.

Финитные формы глагола образуют несколько спряжений в зависимости от числа согласовательных позиций.

Полиперсонное спряжение 
При полиперсонном спряжении глагол имеет две согласовательные позиции: префиксальную и суффиксальную. Согласование осуществляется с агентивным и пациентивным актантами переходного глагола или, используя обе согласовательные позиции, с единственным ядерным актантом непереходного глагола.

В этом спряжении глагол различает два вида: совершенный и несовершенный. Форма совершенного вида не имеет специального показателя, несовершенный имеет суффиксальный показатель -tkə/-tkən/-tkəni.

Имеется четыре наклонения:
 индикатив — собственных показателей не имеет;
 оптатив — собственных показателей не имеет;
 потенциалис — циркумфикс ta-…(-ŋ);
 конъюнктив — префиксальный показатель ʔ-/a-
Кроме этого, имеется ещё форма императива.

Наконец, финитный глагол согласуется по лицу и числу со своими ядерными актантами, различая три лица и три числа.

Моноперсонное спряжение 
К данной группе относятся две финитные формы, из которых одна имеет в 3-м лице ед.ч. показатель ɣa-…-lin, другая — показатель n-…-qin. У данных форм имеется только суффиксальная позиция для согласовательного показателя.

Неличное спряжение 
К неличному спряжению относятся формы отглагольного предикатива (образуется при помощи циркумфикса a-…-ka) и императива (образуется при помощи циркумфикса ɣa-…-a/-ta).

Нефинитные формы 
К нефинитным формам в алюторском языке относятся инфинитив, супин, деепричастия и причастия.

Литература 
 А. Е. Кибрик, С. В. Кодзасов, И. А. Муравьёва. Язык и фольклор алюторцев. М., 2000.
 A. E. KIBRIK, S. V. KODZASOV and I. A. MURAVYOVA. Languages and Folklore of the Alutor People (ELPR Publication Series A2-042). Osaka Gakuin Univ., 2004.
 А. А. Мальцева, Морфология глагола в алюторском языке. «Сибирский хронограф», 1998.
 И. А. Мельчук, Модель спряжения в алюторском языке. М., 1973.
 I. Mel’Cuk, E.N. Savvina. Toward a formal model of Alutor surface syntax: nominative and ergative constructions.Indiana Univ., 1978.
 Юкари Нагаяма. Очерк грамматики алюторского языка (ELPR Publication Series A2-038). Osaka Gakuin Univ., 2003.

Ссылки 

 
 «Языки народов Сибири, находящиеся под угрозой исчезновения»: алюторский

Примечания 

Чукотско-камчатские языки
Вымирающие языки